ESSR steht für:
 Estnische Sozialistische Sowjetrepublik
 Europäische Säule sozialer Rechte

Abkürzung